El término BRC puede referirse a:

 La ciudad argentina de Bariloche, conocida popularmente con esta sigla
 Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria (IATA: BRC)
 Banco de la República (Colombia)'''
 Norma BRC